La Villa (Badia), een plaats in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
 La Villa (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 La Villa de Don Fadrique, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
 La Villa (Mexico), een plaats in Mexico